Марты́н Алексе́евич Ана́ньев (а — ) — участник Гражданской и Великой Отечественной войн. В годы Великой Отечественной войны — парторг 4-й роты 635-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, старший сержант.

Герой Советского Союза (), старший лейтенант запаса.

Биография 
Родился а в бывшей деревне Исайки ныне Городокского района Витебской области (Белоруссия) в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Образование начальное.

В армии с 1919 года. Участник Гражданской войны. В 1923 году демобилизован. Работал директором промкомбината в Таганроге.

С августа 1941 года вновь в армии. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. Парторг роты 635-го стрелкового полка старший сержант М. А. Ананьев 18—20 сентября 1943 года в бою за населённый пункт Козелец Черниговской области Украины заменил выбывшего из строя командира роты и умело управлял подразделением. Главный удар пехота врага, поддержанная четырьмя танками и двумя самоходными орудиями «Фердинанд», направила на участок 4-й роты, которой командовал старший сержант Ананьев. Батальон не только отбил атаку, но и первым ворвался в Козелец.

27 сентября 1943 года М. А. Ананьев с группой бойцов в числе первых переправился на правый берег реки Днепр севернее Киева, пошёл в атаку и навязал противнику рукопашный бой. Враг не выдержал и начал отходить. Всю ночь продолжался неравный бой. Против смельчаков, которых вместе с парторгом оставалось немногим больше тридцати, гитлеровцы бросили целый батальон. Рота отразила несколько контратак, чем способствовала расширению захваченного плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
старшему сержанту Ананьеву Мартыну Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3900).

После войны старший лейтенант М. А. Ананьев — в запасе. Жил и работал в городе Таганроге Ростовской области. Умер 11 апреля 1982 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Славы III степени
 Медали, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 

 Похоронен на Новом кладбище в Таганроге.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Ананьев Мартын Алексеевич // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .

Участники битвы за Днепр
Похороненные в Таганроге